Чукотско — керекские войны — конфликты, происходившие между кереками и чукчами с начала XVIII века до 70-х годов этого же века; войны происходили почти параллельно с чукотско-корякскими конфликтами.

Окружение кереков в XVII веке 
В XVII кереки жили на территории от прибрежной полосы Берингова моря до Олюторского мыса. На юге их соседями были коряки, также, возможно до прихода Российской империи на север кереки имели связи с анаулами. На необитаемой (по данным казаков) территории от Анадырского лимана до залива Креста кереки встречались с чукчами, также первые уже к концу XVII века не имели контактов с Эскимосами.

Ещё раньше, кереки, расселялись на большие территории соседствовали на севере с эскимосами, а на юге с коряками и ительменами. Доказательством этого может быть культурное сходство кереков с коряками и ительменами.

Предыстория 
До XVIII века взаимоотношения с народами, вовлечёнными в то время в чукотско-корякские войны носили достаточно мирный характер. В то время у коряков даже не было оружия. Тесные связи с чукчами подтверждаются словарём керекского языка, так, многие слова совпадают целиком или почти.

Ход конфликта 
С наступлением нового века мирная жизнь кереков закончилась, чукчи начали нападать на них, сжигали поселения, грабили запасы рыбы, убивали мужчин, а женщин и детей забирали в рабство.

Вот как раньше враги <…> поступали. Наш народ, керекский народ, всё время на стороже был, так как враги хотели уничтожить нас, когда мы зимой в валькарах жили. Враги подходили к валькарам, открывали дымовое отверстие и поджигали валькары, бросая туда горящие палки с жиром. Валькар загорался, так как был деревянным. Но не сгорать же людям, выбегали наружу. Враги были вооружены копьями, а у нас копий не было, только луки были. Из луков стреляли…

Последствия 
После окончания войн кереки попали в экономическую зависимость от чукчей, в обычаи кереков внедрилось правило, отдавать детей в работники чукчам-оленеводам, которые часто забирали их насильно.

Кереки <…> жаловались, что телькепские чукчи обходятся с ними дурно, берут меха без уплаты и заставляют детей работать пастухами.

К концу XIX века связи кереков с соседними народами ослабли, в связи с упадком рыболовства и морского промысла. Также место обитания этого народа было далеко от путей русских землепроходцев, поэтому до конца этого века кереки не имели контактов с европейцами.

Отражение в культуре

См. также 
 Чукотско-корякские войны
 История Анадыря
 Кереки

Литература 
 

Войны XVIII века